Polska Liga Hokejowa sezon 2003/2004

Sezon został zainaugurowany 10 września 2003.

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów, +/- Różnica bramek

Play off

I runda

o miejsca 1-4 
 Unia Oświęcim - GKS Tychy 3-2 (4:2, 2:1k, 2:3, 1:4, 1:0)
 Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 3-0 (4:2, 2:1, 5:0)

o miejsca 5-8 
 TKH Toruń - KTH Krynica 3-0 (7:0, 6:2, 8:5)
 Orlik Opole - GKS Katowice 3-2 (2:1, 1:3, 3:8, 4:3k, 5:3)

Finały

Finał 
 Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 4-2 (4:3k, 1:3, 2:1, 2:0, 2:3k, 2:1)

o 3. miejsce 
 Stoczniowiec Gdańsk - GKS Tychy 0-3 (4:1, 5:2, 3:1)

o 5. miejsce 
 TKH Toruń - Orlik Opole 0-2 (3:5, 3:5)

o 7. miejsce 
 GKS Katowice - KTH Krynica 3-2 (3:4k, 2:4, 3:1, 3:1, 5:2)

Ostateczna kolejność 

Orlik Opole nie zgłosił drużyny do następnego sezonu. Wskutek tego we wrześniu został rozegrany baraż pomiędzy KTH Krynica i KH Sanok, który wygrali sanoczanie 7:4 i w tym samym uzyskał awans do ekstraklasy sezonu 2004/2005. Wcześniej awans jako mistrz I ligi sezonu 2003/2004) uzyskała Cracovia.

Legenda:

Przypisy 

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2003 w hokeju na lodzie
2004 w hokeju na lodzie
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie